Por Pequiá pode estar à procura de:

Botânica:
Pequiá, designação aplicada a árvore da família das cariocaráceas
Pequiá-amarelo, árvore da família das apocináceas, Aspidosperma sessiliflorum.
Pequiá-café, arbusto da família das samidáceas, Casearia nsp. Também dito café-bravo ou pau-espeto.
Pequiá-marfim, árvore da família das apocináceas, Aspidosperma album ou Aspidosperma desmanthum, de floresta pluvial. Também dito aracanga ou araraúba.

Geografia:
Pequiá (Açailândia), distrito do município de Açailândia, no estado brasileiro do Maranhão.
Pequiá (Iúna), distrito do município de Iúna, no estado do Espírito Santo (Brasil).

Ver também
Pequi (desambiguação)

Desambiguação